Roscrypt-M — система умовного доступу, яка використовується для цифрового, супутникового телебачення.

Розробник: ФГУП НІІРадіо (Росія).

Криптографічний захист відповідає ГОСТ 28147-89.

Дозволяє здійснити захист компонент транспортного потоку, кодованих згідно зі стандартами MPEG-2, MPEG-4, AVC/H.264 при звичайному (SD) і високому (HD) дозволах. Сумісна зі стандартами мовлення: DVB-C, DVB-T, DVB-S, DVB-S2.

 Кількість підтримуваних абонентських пристроїв: більш 20'000'000 .
 Кількість сервісів, що закриваються одним скремблером: не менше 50.
 Загальна кількість сервісів: 2048 .
 Кількість сервісів відкриваються одним CAM модулем: необмежено в будь-якому поєднанні.
 Швидкість транспортного потоку: до 108 Мбіт / с.
 Стандарт алгоритм захисту інформації: ГОСТ 28147-89.
 Довжина ключів: 256 біт.

Дозволяє часткове або повне оновлення через транспортний потік. Можливість передачі таблиць управління за рахунок надмірності транспортного потоку. Дуже зламостійкі.

Використовується для частини каналів на супутнику Експрес АМ1.

Цифрове телебачення